Demaria, Demaría oder DeMaria ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony J. DeMaria, US-amerikanischer Physiker
 Attilio Demaría (1909–1990), argentinisch-italienischer Fußballspieler und -trainer
 Gregorio Pérez Demaría (1853–1913), spanischer Bergführer, Hirte und Jäger
 Tommaso Demaria (1908–1996), italienischer Ordensgeistlicher und Theologe

Sonstiges
 Mount Demaria, Berg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Demaría
 De Maria